Albam ist der Familienname folgender Personen:

 Manny Albam (1922–2001), US-amerikanischer Jazz-Baritonsaxophonist und Arrangeur
 Szloma Albam (1922–1996), jüdisch-polnischer Stifter